Salve ou Salvé est un nom propre ou un nom commun ou un mot étranger (latin, italien) qui peut se référer à :

Nom commun 

 Salve (artillerie), une décharge de plusieurs canons ou fusils et par extension une série de bruits répétés.
 Salve (prononcé « salvé »), forme abrégée de Salve Regina, prière catholique (cf.infra).

Saint des Églises chrétiennes 

 Salve , martyr en Afrique ; célébré localement le 11 janvier.
 Salve († vers 768), Salve d'Angoulême, ou , Saulve, Salvius, originaire d'Auvergne et évêque d'Angoulême, avec  ou Supérieur ou Supery, martyrs à Beuvrages près de Valenciennes en Hainaut ; célébré le 26 juin.
 Salve († 962), abbé bénédictin de l'abbaye d'Ableda dans le Nord de l'Espagne, conseilla les rois de Navarre et de Castille pour commencer la Reconquista.

Autres personnalités portant ce nom 

  Salvé (°1935 - †1972), diminutif de « Louis Salvérius », dit « Salvérius », auteur de bande dessinée belge

Toponyme 
 Salve (Italie), une commune de la province de Lecce dans les Pouilles en Italie.

Références

Voir aussi

Montagne 
 Hohe Salve, sommet des Alpes () dans les Alpes de Kitzbühel, au Tyrol autrichien.

Prière 
 Salve Regina, prière catholique adressée à la Vierge Marie.
 Salve Regina, œuvres musicales d'Alessandro Scarlatti.
 Salve Regina, œuvre musicale d'Arvo Pärt.

Hymne national 
 Salve a ti, hymne national du Nicaragua.
 Salve, Oh Patria, hymne national de l'Équateur